Колоцкий — узловая железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, расположена в километре от одноимённого хутора, Иловлинского района, Волгоградской области, Россия.

Расположена на развилке направлений Волгоград — Поворино и Волгоград — Саратов. Линии на Волгоград и Саратов двухпутные, электрифицированы переменным током. Линия на Поворино однопутная (с двухпутным перегоном Лог — Липки), не электрифицирована.

Грузовые операции не осуществляются.

Сообщение по станции

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области